Detmold kan syfta på:

Geografi
 Detmold – en stad in Ostwestfalen-Lippe i Nordrhein-Westfalen
 Regierungsbezirk Detmold – ett av fem Regierungsbezirken i Nordrhein-Westfalen
 Kreis Detmold – en tidigare Landkreis  1932-1972

Personer
 Georg Detmold (1850-1917), jurist i Göttingen
 Georg Heinrich Detmold (1771-1842), läkare
 Johann Hermann Detmold (1807-1856), tysk politiker